Cowan kan som auktorsförkortning betyda:

 Adeline May Cowan
 John Macqueen Cowan
 Richard Sumner Cowan

Robotskapade auktorsförkortningar